Böker steht für:
 Böker (Unternehmen), Messerhersteller aus Solingen

Böker oder Boeker ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Böker (1912–1997), deutscher Journalist und Diplomat
 Alexander Böker (Chemiker) (* 1973), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Carl Böker (1836–1905), deutscher Maler
 Hans Böker (1886–1939), deutscher Anatom und Zoologe
 Heide Boeker (* 1945), deutsche Juristin
 Heinz Böker, deutscher Psychiater

 Jürgen Böker († 2010), deutscher Architekt 
 Markus Böker (* 1966), deutscher Schauspieler
 Moritz Böker (1853–1933), deutscher Ingenieur und Industrieller
 Paul H. Boeker (1938–2003), US-amerikanischer Diplomat
 Peter Boeker (1916–1986), deutscher Pflanzenbau- und Grünlandwissenschaftler

 Uwe Böker (1940–2020), deutscher Philologe und Anglist
 Wolfgang Böker (* 1933), deutscher Psychiater
 Ulrike Böker (* 1956), österreichische Politikerin (GRÜNE), Landtagsabgeordnete
 Ulrike Müller-Böker (* 1953), deutsch-schweizerische Geografin

Siehe auch:
 Villa Böker
 Böcker